Pechhacker ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Pechhacker, österreichischer Film- und Theaterschauspieler 
 Peter Pechhacker (* 1970), österreichischer Snowboarder